Либертад () — город в южной части Уругвая, на территории департамента Сан-Хосе.

География 
Город находится в юго-восточной части департамента, к северу от гряды Кучилья-Мангрольо, на высоте 40 метров над уровнем моря.
Либертад расположен на расстоянии приблизительно 32 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Сан-Хосе-де-Майо, административного центра департамента и на расстоянии 40 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Либертад был основан в ноябре 1872 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 10 166 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные уроженцы 
 Даниэль Фернандес Креспо — уругвайский государственный деятель

Примечания

Ссылки 
 INE map of Libertad

Города Уругвая